Thanatosdrakon — род гигантских птерозавров из подотряда птеродактилей, известный из верхнемеловых отложений (верхний коньяк — нижний сантон) формации Плоттье ( назад) Патагонии (Неукен, Аргентина). Крупнейший птерозавр из Южной Америки с размахом крыльев примерно 9 метров.

Этимология 
Родовое наименование Thanatosdrakon («дракон смерти») происходит от латинизированных греческих слов thanatos («смерть») и drakon («дракон»), в то время как конкретное название является словом кечуа, означающим «летающий змей» и относится к божеству инков Амару.

Описание 
Типовой и единственный вид, Thanatosdrakon amaru, был назван и описан в 2022 году группой аргентинских учёных под руководством Леонардо Ортиса Давида из Национального университета Куйо (Мендоса, Аргентина).

Типовым и единственным видом является Thanatosdrakon amaru, известный по двум образцам, состоящим из нескольких хорошо сохранившихся осевых и аппендикулярных костей, включая материал, ранее не описанный у гигантских аждархид (например, полный нотариум, спино-крестцовые позвонки и хвостовой позвонок). Thanatosdrakon amaru описан по двум экземплярам: голотипу UNCUYO-LD 307 (частичному посткраниальному скелету) и паратипу UNCUYO-LD 350 (полной левой плечевой кости). Образец голотипа имеет размах крыльев примерно 7 метров, что предполагает размах крыльев примерно 9 метров для паратипа, что делает этого птерозавра крупнейшим известным птерозавром из Южной Америки.
Thanatosdrakon — один из старейших известных представителей подсемейства Quetzalcoatlinae из семейства аждархид.

Систематика 
Thanatosdrakon включён в подсемейство Quetzalcoatlinae (Azhdarchidae) в качестве сестринской группы кетцалькоатля (Quetzalcoatlus) в кладе с Cryodrakon. Филогенетический анализ показан ниже:

Палеоэкология 
Thanatosdrakon известен из самых верхних уровней формации Плоттье, которая представляет собой пойму с эфемерными реками и состоит из аргиллитов, алевролитов и песчаников, что позволяет предположить, что он жил в континентальной среде, созданной блуждающими реками с низким уклоном, которые заложили аллювиальные отложения по всему пласту.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания

Ссылки 
 †Thanatosdrakon Ortiz David et al. 2022 (pterosaur). paleobiodb.org

Аждархиды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2022 году